Het WTA-tennistoernooi van Washington (officieel Citi Open) van 2022 vond plaats van maandag 1 tot en met zondag 7 augustus 2022 in de Amerikaanse federale hoofdstad Washington D.C. Het was de tiende editie van het vrouwentoernooi, onderdeel van het tennistoernooi van Washington 2022. Er werd gespeeld op hardcourt­banen.

Op grond van een beslissing van de gezamenlijke internationale tennisbonden speelden deel­neem­sters uit Rusland en Wit-Rusland zonder hun nationale kenmerken.

Enkelspel 
De als eerste geplaatste Amerikaanse titelverdedigster Jessica Pegula kwam niet verder dan de tweede ronde.

De ongeplaatste Ljoedmila Samsonova won het toer­nooi. In de finale ver­sloeg zij de als zesde geplaatste Estische Kaia Kanepi in drie sets. Samsonova wist voor het eerst in haar loop­baan het toer­nooi van Washington op haar naam te schrij­ven. Het was haar tweede WTA-titel, de eerste van dat jaar. Zij won US$ 33.200 prijzen­geld op dit toernooi.

De Belgische Elise Mertens was het vijfde reekshoofd – zij strandde echter al in de eerste ronde. Ook voor haar landgenote Greet Minnen viel het doek na de eerste ronde.

Er waren geen Nederlandse deelneemsters.

Geplaatste speelsters

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel 

Van de titelhoudsters Cori Gauff en Caty McNally had de eerste zich niet voor deze editie van het toer­nooi inge­schre­ven. McNally speelde nu met Anna Kalinskaja, met wie zij de finale bereikte.

Het als eerste geplaatste duo Jessica Pegula en Erin Routliffe won het toer­nooi. In de op zaterdag 6 augustus gespeelde finale ver­sloe­gen zij het als vierde geplaatste koppel Anna Kalinskaja en Caty McNally in de match-tiebreak. Het was hun eerste gezamen­lijke titel. De Amerikaanse Pegula had daar­naast drie eerdere dubbel­spel­titels met andere part­ners; de Nieuw-Zeelandse Routliffe één.

Het Belgische team Elise Mertens en Greet Minnen was het tweede reekshoofd – zij bereikten de halve finale, waarin zij de duimen moesten leggen voor Kalinskaja en McNally.

De Nederlandse Rosalie van der Hoek en Ingrid Neel (Verenigde Staten) verloren hun openings­partij.

Geplaatste teams

Toernooischema

Externe links 

 Enkelspelschema WTA
 Dubbelspelschema WTA
 Toernooischema ITF

Washington 2022
Washington